Zawody pucharu świata w biathlonie w Ruhpolding to piąty etap sezonu 2018/2019 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane będą w dniach 14–20 stycznia. Rywalizacja odbędzie się w sprincie, sztafecie oraz starcie masowym.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint mężczyzn

Sprint kobiet

Sztafeta mężczyzn

Sztafeta kobiet

Bieg masowy mężczyzn

Bieg masowy kobiet

Bibliografia 
 

Puchar Świata w biathlonie 2018/2019
2019 w Niemczech
Biathlon w Niemczech
Sport w Bawarii